Эмульсия:

 Эмульсия — дисперсная система, состоящая из микроскопических капель жидкости, распределенных в другой жидкости.
 Эмульсия — недозированная жидкая лекарственная форма.
 Фотоэмульсия — тонкое покрытие, светочувстви́тельный слой желатиносеребряных фотоматериалов.